Kuusela:
 Armi (Helena) Kuusela (* 1934, Muhos), uma rainha da beleza finlandesa
 Keijo Kuusela (* 1921, Tampere  1984, Bad Soden am Taunus)
 Martti Kuusela (* 1945, Rovaniemi), jogador- e treinador de futebol finlandês
 Panu Kuusela (* 1979), um futebolista finlandês

]